Osoby:
 Grete Waitz – norweska lekkoatletka
 Hans Waitz – niemiecki teolog
 Paul Waitz -niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Sigismund Waitz – austriacki duchowny katolicki

Inne:
 Waitz von Eschen – ród

Zobacz też:
 Weitz
 Weiz